Aisne – departament we Francji
 Aisne – rzeka we Francji